Orocsimaru: japán népmesei alak a Dzsiraija gókecu monogatari című történetben
Orocsimaru: a Naruto című manga egyik szereplője